Noyemberyan är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Tavusj, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Jerevan. Noyemberyan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Noyemberyan är lite bergig, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Noyemberyan. Noyemberyan är det största samhället i trakten. 

Trakten runt Noyemberyan består till största delen av jordbruksmark. Runt Noyemberyan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tavusj